Ярше́вичи () — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Входит в состав Першайского сельсовета.

До 28 мая 2013 года деревня была в составе Яршевичского сельсовета.

Описание 
Деревня Яршевичи находится в 23-х километрах от Воложина и в 36-ти километрах от Минска. Высота над уровнем моря — 205 метров.

В 2009 году в деревне проживало 87 человек.

В 2012 году старостой деревни была Инна Викторовна Кулик (Іна Віктараўна Кулік).

Название деревни, скорее всего, произошло от названия ближайшей реки Яршевка.

В деревне работают магазин, аптека и учебно-педагогический комплекс «Детский сад — средняя школа». В определённые дни недели оказываются почтовые услуги.

Около деревни находится памятник архитектуры культуры шрихованной керамики — городище раннего железного века. Там было найдено 18 фрагментов штрихованной керамики, обожжённый кремень и шлак, как побочный продукт древней металлургии. В настоящее время городище заросло лесом.

Недалеко от деревни Яршевичи расположен аэродром «Старинки» авиационного предприятия «Дженерал Лайн».

История 
Впервые деревня Яршевичи упоминается в документах конца XV века.

В начале XX века в деревне был построен униатский деревянный храм, который затем стал Спасо-Преображенской церковью, а с 1919 года — католическим костёлом. У міжваенны час вёска знаходзілася ў складзе Польскай Рэспублікі, Віленскага ваяводства, Вілейскaга паветa, з 1927 года складзе Маладзечанскaга паветa гміны Гарадок. Последняя служба в нём прошла в 1947 году, несколько десятилетий спустя храм пришлось разобрать из-за ветхого состояния.

По воспоминаниям местных жителей, возле костёла было три могилы: священника Мороза, инвестора храма, жителя деревни Яршевичи Русецкого и братская могила польских солдат. Сейчас на месте храма осталась надгробная плита «Священник Игнатий Александрович Морозъ ум 28 декабря 1892 г на 84 году жизни Просим Христа молиться».

В 1975 году в деревне проходили съёмки немецко-чехословацкого художественного кинофильма «Я хочу вас видеть». Роли нашлись и для сельчан. Так, ветеран войны Михаил Мацкевич сопровождал партизанский обоз, а учитель немецкого языка Франц Францевич Седой исполнял роль немецкого полковника. Дома, которые попадали в кадр, специально перекрывали соломой, а дом Мацкевичей с красивыми деревянными ставнями стал пристанищем для главного героя киноленты.

Школа 
Школа в деревне была открыта в 1886 году как церковно-приходская, в 1921 году стала семилетней. В 1920—1939 годах деревня Яршевичи в входила в состав Польши, поэтому все учебные предметы в то время преподавались на польском языке, учителя приезжали из Кракова. Во время войны школа была сожжена партизанами, так как использовалась фашистами для размещения своего гарнизона. В 1944 году школа возобновила работу в бывшем панском доме на хуторе Возгинишки, в 1955 году стала средней школой, в 1978 году вернулась в деревню.

В 1978 году в школе было 278 учеников. В 2017 году насчитывалось 54 ученика школы и 26 воспитанников детсада.

В школе действует пионерская дружина «Содружество». Перед зданием школы стоит памятник молодому Владимиру Ульянову.

Достопримечательности 
 Церковь Вознесения Господня.

Построена во второй половине XIX века из бутового камня на восточной окраине деревни. Стиль — ретроспективно-русский.

Богослужения в церкви проводятся с 1863 года. Священниками были Игнатий Мороз (Ігнацій Мароз), Мурашевич (Мурашэвіч), Давидович (Давідовіч), во время войны — Степан Барысевич (Сцяпан Барысевіч).

В 1950-е годы церковь хотели снести, но жители деревни встали на её защиту.

Насельніцтва 

 1931 год — 321 чалавекi
 1921 год — 247 чалавек
 1866 год — 185 чалавек

Фотографии 
 Костёл в деревне Яршевичи
 Яршевичи. Памятник В. Ульянову

Примечания

Ссылки 
 З гісторыi вескi Яршэвічы. Афіцыйны сайт валожынскай раённай газеты «Працоўная слава»
 

Населённые пункты Воложинского района